Il doppio del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Robert Lutz che hanno battuto in finale John Newcombe e Tony Roche 6–3, 6–7, 6–3.

Teste di serie

  Tom Okker /  Marty Riessen (semifinali)
  Roy Emerson /  Rod Laver (quarti di finale)

<li>  Ken Rosewall /  Fred Stolle (semifinali)
<li>  John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Note 

U.S. Pro Indoor 1972